V.League Top Match – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match – torneo pallavolistico maschile